Arabien kan avse:

 Arabien – en halvö i sydvästra Asien, se Arabiska halvön
 Arabia felix – de antika grekiska författarnas namn på sydvästra delen av Arabiska halvön
 Arabia deserta – betecknade under antiken det inre av Arabiska halvön
 Arabia petraea – ett äldre namn för norra delen av Sinaihalvön och en romersk provins
 Saudiarabien –  ett kungarike beläget på Arabiska halvön i sydvästra Asien 1932–
 Huset Saud – den släkt som givit namn åt Saudiarabien
 Kungariket Hijaz –  en stat i regionen Hijaz i nuvarande Saudiarabien 1916–1932
 Arabvärlden – en kulturell region som sträcker sig från Atlanten i väster till Indiska oceanen i öster
 Mashriq – de östra arabländerna, i Mellanöstern
 Maghreb – de västra arabländerna, i Nordafrika
 Arabförbundet – en samarbetsorganisation för arabisktalande stater som bildades 1945
 Sydarabien – en historik region på södra delen av Arabiska halvön

Se även 
 Araber – i modern mening utgör araber majoritetsbefolkningen inom den så kallade arabvärlden, men i egentlig etnografisk mening omfattas endast invånarna på Arabiska halvön
 Arabisk – flera betydelser
 Särkland – fornnordisk samlingsbenämning på de muslimska länderna